Иви Адаму (, ; род. 24 ноября 1993 в Айя-Напе) — кипрская певица, представительница Кипра на конкурсе песни Евровидение 2012. Ранее певица была известна как финалистка греческого музыкального конкурса «The X Factor».

Биография 

Иви родилась в 1993 в городе Айя-Напа на востоке Кипра. Её отец Адамос из Кипра, а мать Марианна из Болгарии, также у неё есть две сестры, старшая Деспина и младшая Клеопатра. В 2009—2010 годах молодая певица принимала участие в греческом варианте популярного конкурса «The X Factor», где ей удалось пройти в финал и занять шестое место. После участия в «Икс-Факторе» Адаму подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Sony, на котором она выпустила свой дебютный extended play-альбом «Καλοκαίρι στην Καρδιά» (Kalokairi Stin Kardia, пер. на ), получивший статус золотого в Греции. Через некоторое время она выпускает второй EP, «Χριστούγεννα με την Ήβη Αδάμου» (Christmas with Ivi Adamou, пер. на ). Полноформатный альбом, «Σαν ενα Όνειρο», был выпущен ею только в следующем году. В настоящее время встречается с Михалисом Куинелисом.

Своими кумирами Иви считает Бейонсе, Кристину Агилеру и Уитни Хьюстон. По её словам, именно эти исполнительницы оказали бо́льшее влияние на её музыку.

4 августа 2011, после победы на конкурсе «Perfomance», певица получила возможность представить свою страну на очередном музыкальном конкурсе песни «Евровидение», который прошёл в столице Азербайджана Баку. Конкурсная композиция была выбрана 25 января 2012 — ею стала «La La Love». В первом полуфинале заняла 7 место, получив 91 балл, что дало право пройти в финал Евровидения 2012. В финале заняла 15 место, получив 65 баллов.

В настоящее время Иви записывает второй студийный альбом, а также Иви планирует озвучивать главного героя Алису в греческом дубляже в мультфильме Γενέθλια της Αλίκης вместе Сакисом Рувасом, и Вики Кайя.

В 2015 году окончила Университет Пантеон.

Личная жизнь 
С 2014 года Иви Адаму состоит в отношениях с рэпером Михалисом Куйнелисом из группы Stavento, с которым они познакомились, когда она ещё участвовала в музыкальном шоу талантов X-Factor, и впервые сотрудничала в 2010 году над песней «Σαν έρθει η μέρα». В середине июня 2018 года у Иви родилась дочь Анатоли-Нефели от Михалиса Куйнелиса из группы Stavento.

Дискография

Альбомы 
 Σαν ενα Όνειρο (2011)

EP 
 Καλοκαίρι στην Καρδιά (2010)
 Χριστούγεννα με την Ήβη Αδάμου (2010)

Синглы 
 Α.Γ.Α.Π.Η (2010)
 Σώσε Με (2010)
 Σαν Έρθει Η Μέρα (feat. Stavento) (2010)
 Last Kiss (2010)
 Το Μυστικό Μου Να Βρείς (2010)
 Κράτα Τα Μάτια Σου Κλειστά (feat. Melisses) (2011)
 Κάνω Μια Ευχή (2011)
 Βόλτες στ' αστέρια (2011)
 La La Love (2012)
 Madness (feat. TU) (2012)
 Avra (Mestral) (feat. Pink Noisy) (2012)

Выступление на The X Factor (Greece) 
 Неделя 1 (30 Октября 2009): «Just Dance» — Lady Gaga
 Неделя 2 (6 Ноября 2009): «Just Like a Pill» — Pink
 Неделя 3 (13 Ноября 2009): «Because of You» — Kelly Clarkson
 Неделя 4 (20 Ноября 2009): «Papa Don't Preach» — Madonna
 Неделя 5 (27 Ноября 2009): «When I Grow Up» — Pussycat Dolls
 Неделя 6 (4 Декабря 2009): «Hurt» — Christina Aguilera
 Неделя 7 (11 Декабря 2009): «Halo» — Beyoncé
 Неделя 8 (18 Декабря 2009): «All I Want for Christmas Is You»/«Xristougenna» — Mariah Carey / Despina Vandi
 Неделя 9 (31 Декабря 2009): «Celebration» — Madonna
 Неделя 10 (8 Января 2010): «I Love Rock 'n' Roll» — The Arrows / Joan Jett / Britney Spears
 Неделя 11 (15 Января 2010): «Hush Hush» — Pussycat Dolls
 Неделя 12 (22 Января 2010): «The Voice Within» — Christina Aguilera

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Facebook
 Twitter
 YouTube

Участники телешоу «X Factor»
Участники «Евровидения-2012»
Представители Кипра на «Евровидении»